Вернержице () — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

Город расположен в долине реки Бобржи на северо-востоке Чешской возвышенности, примерно в 14 км к юго-востоку от Дечина, в 19 км к востоку от Усти-над-Лабем и 65 км к севернее Праги.

Административно разделён на 6 районов: Вернержице, Часлав, Лоучки, Пршибрам, Рыхнов, Рытиржов.

Население 
Население в 2022 году составляет 1162 человек. Площадь — 31,44 км².

История 
Первое письменное упоминание относится к 1352 году. С 1479 года Вернержице был городом. В Вернержицах зародилась текстильная промышленность Габсбургской монархии.

До 1945 года был, в основном, населен немцами, которые после окончания Второй мировой войны были выселены.

Легенда 
Согласно легенде, на горе Божи врх жили гномы. Однако, после того, как здесь была построена церковь Святой Троицы, им пришлось переселиться, потому что они не выносили звона церковных колоколов.

Примечания

Ссылки 
 Obec Verneřice: podrobné informace

Города Устецкого края